

Codici 
 KUH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Kenebetsu, Kushiro, Giappone

Altri progetti